Рота — стихотворение Марии Конопницкой патриотического и антинемецкого содержания, положенное на музыку и часто исполняемое как гимн. Стихотворение было написано в 1908 году в Тешинской Силезии и впервые опубликовано в 1908 году в «Тешинской звёздочке» () (№ 90 от 7 ноября), под влиянием возмущения общественности преследованием польской культуры в Пруссии (см. Германизация). В середине ноября 1908 года стихотворение было переиздано в краковском ежемесячнике «Przedownica».

Стихотворение состоит из четырех строф, три из которых вошли в одну из самых известных польских патриотических/националистических песен под тем же названием, музыку к которой написал Феликс Нововейский.

Впервые «Рота» была публично спета во время патриотической демонстрации в Кракове 15 июля 1910 года, посвящённой 500-летию польско-литовской победы над тевтонскими рыцарями в Грюнвальдской битве. Гимн быстро стал популярным во всей разделённой Польше. До 1918 года «Рота» служила гимном польского скаутского движения. Правительство после 1926 года во главе с Юзефом Пилсудским рассматривало несколько различных стихотворений для национального гимна.

Рота в качестве гимна 

После обретения Польшей независимости «Рота» конкурировала с «Мазуркой Домбровского» на роль национального гимна.

Рота была гимном Срединной Литвы.

Рота является гимном Польской крестьянской партии и Лиги польских семей.

В культуре
 11 ноября 1939 года, в день Независимости Польши группа харцеров в местечке Зелёнка вывесила 15 самодельных плакатов со словами песни, что привело к карательным актам оккупантов, расстрелявшим 6 человек.
 Этим событиям посвящён польский фильм 2008 года «11 ноября» ().

Примечания 

Гимны
Песни 1910 года